

Persone 
 Carlos Henrique Raposo , conosciuto come Kaiser – ex calciatore brasiliano, di ruolo attaccante
 Joseph Guilherme Raposo – compositore e pianista statunitense
 Antonio Raposo – esploratore coloniale e bandeirante portoghese
 João Manuel Raposo – calciatore portoghese
 Greg Raposo – cantante e attore statunitense
 Raúl Llorente Raposo – calciatore spagnolo
 Charlie Raposo – sciatore alpino britannico

Pagine correlate 
 Raposa